

Geografia 
 Stabia, località posta fra Roma e Viterbo che successivamente assunse il nome di Faleria
 Stabia, antica città dell'Italia meridionale

Unità navali 
 Stabia (corvetta), corvetta in servizio presso la Real Marina del Regno delle Due Sicilie
 Stabia (pirocorvetta), veliero della Real Marina del Regno delle Due Sicilie

Sport 
 Stabia Calcio, le varie società calcistiche di Castellammare di Stabia
 Stabia Calcio a 5, squadra italiana di calcio a 5 con sede a Castellammare di Stabia e fondata nel 1992 ad Amalfi